Недзве́цкий ( или ) — фамилия польского происхождения.

Известные носители 
 Недзвецкий, Ави Беньяминович (более известный под псевдонимом Ави Беньямин) — израильский композитор эстонского происхождения, музыкальный руководитель театра «Гешер».
 Недзвецкий, Антон Петрович (1902—1992) — советский геолог.
 Недзвецкий, Валентин Александрович (1936—2014) — советский российский филолог.
 Недзвецкий, Иосиф Маркович (1908—1959) — полярник, Герой Советского Союза.
 Недзвецкий, Сигизмунд (1864—1915) — польский писатель.
 Недзвецкий, Томаш (род. 1994) — польский боксёр.
 Недзвецкий, Эдуард Фомич (1823—1873) — российский врач, микрографический исследователь.